Hinderberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hinderberger (1886–1963), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Domdekan in Rottenburg
 Hannelise Hinderberger (1904–1992), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin